Nicole Büchler – astista ed ex ginnasta svizzera
 Sándor Büchler – rabbino e educatore ungherese
 Yehoshua Robert Büchler – storico ceco naturalizzato israeliano